Иван Васильевич Загорский:
 Загорский, Иван Васильевич (настоящая фамилия Подзикунов; 1861—1908) — российский, украинский актёр.
 Загорский, Иван Васильевич (1899—1973) — советский актёр, народный артист РСФСР.